André Andrejew est un directeur artistique et chef décorateur de cinéma français né le  en Russie et mort à Loudun (France) le  ;
 Piotr Andrejew (né le  à Szczecin et mort le ) est un réalisateur et scénariste polonais.
Patronyme polonais